Världsmästerskapet i ishockey för herrar 2014 spelades beträffande toppdivisionen i Minsk i Vitryssland under perioden 9–25 maj 2014, och vanns av Ryssland som finalslog Finland med 5–2, medan Sverige tog brons efter seger med 3–0 mot Tjeckien i matchen om tredje pris.

Turneringen var det 78:e världsmästerskapet i ishockey för herrar och arrangerades av IIHF. Beslutet om värdland togs av det International Ice Hockey Federation den 8 maj 2009. 

VM i de lägre divisionerna spelades i olika omgångar under april 2014:

 Division I, grupp A i Goyang, Sydkorea under perioden 20–26 april 2014.
 Division I, grupp B i Vilnius, Litauen under perioden 20–26 april 2014.
 Division II, grupp A i Belgrad, Serbien under perioden 9–15 april 2014.
 Division II, grupp B i Jaca, Spanien under perioden 5–11 april 2014.
 Division III i Luxemburg, Luxemburg under perioden 6–12 april 2014.

Slutställning

Toppdivisionen 

Toppdivisionen, även kallat huvudturneringen och tidigare A-VM, var den högsta divisionen i världsmästerskapet och spelades i Minsk i Vitryssland. Totalt deltog 16 lag i den högsta divisionen, där två flyttades ner inför nästa mästerskap. Ryssland vann VM-guld efter en finalseger över Finland med 5–2. Italien och Kazakstan blev de två sämsta lagen och flyttades därmed ner.

Slutresultat

Division I

Division I bestod säsongen 2014 av två grupper, grupp A och grupp B. Det skedde upp- och nedflyttning mellan grupperna, där grupp A var den övre gruppen som flyttade upp lag till toppdivisionen och grupp B den undre gruppen där lag flyttades upp till grupp A och ner till division II A. De båda grupperna hade två olika spelorter: grupp A spelades i Goyang i Sydkorea och grupp B spelades i Vilnius i Litauen. Båda grupperna spelades mellan den 20 och 26 april 2014.

Division I A

Division I B

Division II

Division II bestod säsongen 2014 av två grupper, grupp A och grupp B. Det skedde upp- och nedflyttning mellan grupperna, där grupp A var den övre gruppen som flyttade upp lag till division I B, och grupp B den undre gruppen där lag flyttades upp till grupp A och ner till Division III. De båda grupperna hade två olika spelorter: grupp A spelades i Belgrad i Serbien och grupp B spelades i Jaca i Spanien. Grupp A spelades mellan den 9 och 15 april 2014 medan grupp B spelades mellan den 5 och 11 april 2014.

Division II A

Division II B

Division III

Division III bestod säsongen 2014 av sex nationer, där det främsta laget flyttades upp till Division II B. Mästerskapet spelades i Luxemburg i Luxemburg mellan den 6 och 12 april 2014.

Referenser